Ruota  bezeichnet

 ein italienisches Maß, siehe Ruota (Einheit)
 ein Eintagesrennen, siehe Ruota d’Oro

Siehe auch:
 Rota
 Ruta